El Gran Premi d'Alemanya de motociclisme de 2010 fou la vuitena cursa de la temporada 2010 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit de Sachsenring (Hohenstein-Ernstthal, Alemanya) el dia 18 de juliol de 2010.

MotoGP 
Un xoc entre Randy de Puniet, Álvaro Bautista i Aleix Espargaró va causar la interrupció i represa de la cursa a la 10a volta. La segona cursa es va reiniciar escurçada a 21 voltes, i les posicions a la graella es varen basar en la classificació de la primera cursa.

Moto2

125 cc

Referències 

 

Alemanya
Edicions del Gran Premi d'Alemanya de motociclisme